Hexe Lilli (englischer Originaltitel: Lilly the Witch) ist eine deutsch-kanadisch-britische Zeichentrick-Serie über eine kleine Hexe, basierend auf den Hexe-Lilli-Kinderbüchern von Knister.

Handlung 
Lilli, eine Hexe, findet in einem Zauberbuch den Drachen Hektor. Schnell schließen die beiden Freundschaft und die beiden erleben viele Abenteuer und reisen durch die Zeit. Zu Anfang einer jeden Folge kommt es auf unterschiedliche Art dazu, dass Lilli und Hektor über bestimmte Zeiten und Regionen in vergangenen und zukünftigen Jahren erfahren. Dann holt Lilli ihr Hexbuch unter dem Bett hervor und sucht das zum Zielort passende Zeichen. Zusammen mit Hektor spricht sie dann folgenden Zauberspruch:

Dann „fliegen“ die beiden durch einen Zeit- und Raumtunnel und kommen am gewünschten Zielort an. Sie reisen beispielsweise in den Wilden Westen, sowie zu den Normannen der Wikinger, ins Dinoland, ins Märchenland und in andere Orte. Im alten England treffen sie Robin Hood, in der Steinzeit auch den Steinzeitjungen Garg und andere Höhlenbewohner und im alten Ägypten entdecken Lilli und Hektor eine alte Pyramide. Die Folgen basieren auf den Kinderbüchern von Knister. Im Oktober 2004 war die deutsche Erstausstrahlung.

Von 2014 auf 2015 wurde auf KiKA und ORF EINS begonnen die dritte Staffel auszustrahlen, die mit neuem Design als deutsch-österreichisch-belgische Koproduktion produziert wurde. Für die 3. Staffel zeichneten die österreichischen Regisseure Conrad Tambour, Benjamin Swiczinsky, Johannes Schiehsl und Steffen Schäffler verantwortlich.

Situation in anderen Ländern 
Die Serie wurde bereits in andere Sprachen übersetzt, so zum Beispiel:
 In Spanien: Kika Superbruja
 In Frankreich: Lili
 In Irland: Lilly the Witch (Originaltitel)

Sprecher 
Die deutschen Sprachaufnahmen für die 1. und 2. Staffel fanden unter der Regie von Katrin Fröhlich im Synchronstudio der FFS-GmbH in München statt. Die deutschen Sprachaufnahmen für die 3. Staffel fanden unter der Regie von Anja Welter in den Studios der Dor-Film in Wien statt.

Kinofilme 
Im Februar 2009 ist der Film Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch in die deutschen Kinos gekommen. Am 17. Februar 2011 kam der zweite Film Hexe Lilli – Die Reise nach Mandolan in die Kinos. Ein dritter Film namens Hexe Lilli rettet Weihnachten kam am 9. November 2017 in die Kinos.

Folgen auf Video und DVD 
Die Folgen erschienen zuerst auf VHS und später auch auf DVD.

Episoden 
Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 Hexe Lilli auf der KiKA-Homepage
 Hexe Lilli bei Dor-Film
 
 

Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Kinder- und Jugendfernsehserie
Hexerei im Film
KiKA